Kočijaš (lat. Auriga) je zviježđe sjeverne polutke. Jedna je od 88 modernih i 48 originalnih Ptolemejevih konstelacija.

Najsjajnija zvijezda ovog zviježđa je Capella, vezana uz mitološku kozu Amalteju. Tri susjedne zvijezde Epsilon, Zeta i Eta Aurigae nazivaju se "kozlići" (arapski: Haedi, eng.the Kids).

Zanimljivi objekti 
U zviježđu se nalaze dvije neobične binarne zvijezde - ε Aurigae i ζ Aurigae. 

ε Aurigae je jedna od najneobičnijih binarnih zvijezda. Radi se o pomračnoj binarnoj zvijezdi čiji je orbitalni period oko 27 godina, pri čemu svaka pomrčina traje 18 mjeseci. Svjetlija, vidljiva, komponenta je žutkasti superdiv F-tipa, dok tip druge zvijezde nije poznat.

ζ Aurigae je binarna zvijezda s orbitalnim periodom od 970 dan. Primarna komponenta je superdiv K-tipa, a sekundarna je zvijezda  glavnog niza B-tipa.

Obje binarne zvijezde su u kratkim, i stoga rijetko viđenim, stadijima razvoja binarnih zvijezda.

Najzanimljiviji objekti dubokog svemira 
Kroz Kočijaša prolazi Mliječni put, pa se u ovom zviježđu nalazi veliki broj nebeskih maglica.

Svakako najpoznatiji objekti u Kočijašu su 3 svijetla otvorena skupa iz Messierovog kataloga -  M36, M37 i M38. Sva 3 skupa su lako vidljiva i u malim dvogledima, a u odličnim uvjetima ih se može prepoznati i golim okom.

Ostali zanimljivi objekti:

Otvoreni skupovi: 
 NGC 2281 - m=5.4, lako vidljiv i u dogledu
 NGC 1857 - m=7.0
 NGC 1853 - m=7.5, s maglicom u pozadini
 NGC 1664 - m=7.6
 NGC 1778 - m=7.7
 NGC 1907 - m=8.2, mali daleki skup, na nebu odmah do skupa M38, 
 NGC 1798 - m=10.0, mali, gusti skup

Planetne maglice
 IC 2149 - m=10.6, 

Difuzne maglice
 IC 405 - m=10.6,

Mitologija 
Zviježđe vuče svoje korijene još iz vremena Babilonaca, koji su ga zvali Rukubi (kočija).

Rimljani su zviježđe vezali uz Erihtonija Atenskog, šepavog sina boga Vulkana (grčki Hefest) i Minerve (grčka Atena), koji je izumio kočiju s 4 konja.

Prije klasične ere, također je bio povezivan s kočijom i kočijašem, na koje zviježđe naliči, uzmu li se u obzir i neke slabije zvijezde.

Za kočijaša se smatralo da je pastir, obično onaj koji je kozu nosio preko lijevog ramena (jer to područje sliči grbi), koji je imao dvoje djece (dvije sjajne zvijezde u blizini).

Zajedno sa susjednim dijelovima neba, koji pripadaju drugim zviježđima  - Žirafa, Ris, dijelovi Blizanaca, Orion i Veliki Pas - moguće je da su ovi likovi izvor mita o Gerionovoj stoki, jednom od dvanaest Heraklovih zadataka.

Odabrane zvijezde 
U tablici su navedene sve zvijezde kojima je pridijeljeno ime, te neke koje se po nečemu ističu.

Izvor: The Bright Star Catalogue, 5th Revised
Ed., The Hipparcos Catalogue, ESA
SP-1200

Poveznice

Vanjske poveznice 

 The Deep Photographic Guide to the Constellations: Auriga
 Klikabilna slika Kočijaša 

Zviježđa